Hermann von Rotteck ist der Name folgender Personen:
* Hermann von Rotteck (Historiker) (1816–1845), badischer Historiker und Jurist
 Hermann von Rotteck (Jurist) (1845–1919), badischer Oberamtmann und Verwaltungsgerichtsrat